Belzebù – nome che la versione latina della Bibbia assegna alla divinità filistea conosciuta come Beelzebub, "principe" dei demoni citato nei vangeli
 Belzebù – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
 Belzebù – personaggio della serie di videogiochi Final Fantasy
 Belzebù – personaggio della trilogia Tutto e ogni cosa di Georges Ivanovič Gurdjieff
 Belzebù – uno dei soprannomi, usato soprattutto in ambienti socialisti, del sette volte Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e trentadue volte ministro Giulio Andreotti

Pagine correlate 
 Beelzebub (disambigua)